Коавајана има више значења:

 Коавајана (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Коавајана (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику